Śródmieście (dt.: ‚Innenstadt‘) steht für folgende Stadtbezirke polnischer Städte:
 Śródmieście (Gdańsk), Stadtbezirk von Danzig
 Śródmieście (Warschau), Stadtbezirk von Warschau
 Wrocław-Śródmieście (Stadtbezirk), Stadtbezirk von Breslau

Siehe auch:
 Innenstadt (Begriffsklärung)